Tueni, Tuéni – wpływowa, prawosławna rodzina libańskich dziennikarzy i polityków.

Przedstawiciele 
 Gebran Ghassan Tueni (Senior) (zm. w 1947) - ojciec Ghassana, dziennikarz, w 1933 r. założył dziennik An-Nahar.
 Ghassan Tueni (1926-2012) – dziennikarz, polityk i dyplomata.
 Nadia Hamadeh Tueni (1935-1983) – żona Ghassana, siostra druzyjskiego polityka Marwana Hamadeha, poetka.
 Gebran Ghassan Tueni (1957-2005) – syn Ghassana i Nadii, dziennikarz, polityk, działacz Sojuszu 14 Marca, zginął w zamachu bombowym.
 Najla Tueni Maktabi (ur. w 1982) – córka, Gebrana Tueni i Mirny Murr, dziennikarka, deputowana libańskiego parlamentu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Freedom of Speech in Lebanon: Gebran Ghassan Tueni (1957 - 2005)  BBC 09-03-2006

Wpływowe rodziny libańskie